

Sigle 
 American Football Conference – conference della National Football League
 Amministrazione finanza e controllo – funzione aziendale; corso di laurea specialistica svolto presso molti atenei italiani
 Amsterdamsche Football Club – club calcistico di Amsterdam
 Asian Football Confederation – confederazione calcistica asiatica
 Automatic Frequency Control – controllo automatico della frequenza; circuito elettronico usato in radio/tv
Atmosphere Fashion Club – disco
Apulia film commission – audiovisivo, cinema

Geologia 
 AFC – formazione del fosso della Cà – nella località di Cà dei Giorni, comune di Pecorara, provincia di Piacenza, sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna
 AFC – Arenarie e conglomerati rossi – nella provincia autonoma di Bolzano, sintema stratigrafico del Trentino-Alto Adige